Аймон I (Эймон I; ; умер в 1125 или 1128) — граф Женевы с 1080 года.

Биография 
Родился около 1065 года. Сын Жерольда Женевского и Титбурги, сестры или дочери швабского герцога Рудольфа Рейнфельденского.

Около 1091 года отдал долину Шамони бенедиктинцим аббатства Сен-Мишель-де-ла-Клюз.

Боролся за власть в Женеве с епископом Гумбертом де Граммоном. Был отлучён от церкви, после чего в 1124 году подписал договор, по которому отказывался от города в пользу епископа. Тот, в свою очередь, уступил Аймону I свои владения на остальной территории графства.

После этого Аймон I перенес свою резиденцию в Анси (хотя в Женеве в его владении остался замок Бур-де-Фур).

Умер 12 мая 1125 или 1128 года.

Семья 
Аймон I был женат дважды. Первая жена — Ита (возможно — Ида де Фосиньи, которая приходилась ему сводной сестрой: она была дочерью первого мужа его матери). Сын:
 Жеро (ум после 1090)

Дети от второй жены:
 Ласерина (1096—1140), муж — Гильом-Гуго де Руаян, сеньор де Монтейл,
 Амедей I (ок. 1110 — 1178), граф Женевы.

Литература 
 Réjane Brondy, Bernard Demotz, Jean-Pierre Leguay. Histoire de Savoie — La Savoie de l’an mil à la Réforme, XIe-début XVIe siècle, Ouest France Université, 1984, 626 p. (ISBN 2-85882-536-X)

Ссылки 
 Burgundy Kingdom. Genevois

Умершие в 1120-е годы
Графы Женевы
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века